Oye pode se referir a:
"Oye", o título espanhol da música de Beyoncé "Listen"
Oye (Nigéria), uma cidade da Nigéria no estado de Ekiti    

Desambiguação